Hybomys planifrons is een knaagdier uit het geslacht Hybomys dat voorkomt in het noorden en oosten van Sierra Leone, Liberia, de zuidelijke helft van Guinee en het westen van Ivoorkust (oostelijk tot de rivier Sassandra). Deze soort behoort samen met H. trivirgatus tot het ondergeslacht Typomys.

Literatuur
 

Dier uit het Afrotropisch gebied
Muridae
IUCN-status niet bedreigd